Axel Bévia, né le , est un joueur de rugby à XV français. Il évolue au poste d' arrière au sein de l'effectif du Montpellier HR.

Biographie 

Formé au RC Narbonne, Axel Bévia rejoint le centre de formation du Montpellier HR en 2020. 

Il fait ses débuts avec l'équipe professionnelle en décembre 2020 lors d'un match de Coupe d'Europe de rugby à XV à domicile contre le Leinster Rugby puis il découvre le Top 14 le 15 mai 2021 à Paris, lors d'un match contre le Stade français.

Notes et références

Liens externes 

Joueur français de rugby à XV
Arrière (rugby à XV)
Joueur du Montpellier HR
Naissance en mai 2002